Calla er en planteslægt i arum-familien indeholdende en enkelt art, der i øvrigt forekommer i Danmark.

Arter

 Kærmysse (Calla palustris)

Planteslægter
Arum-familien